Dayang He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dayang He (vattendrag i Kina), Liaoning, 
 Tangchi He, vattendrag, Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar